Ikono peut être :
 le nom d'une revue française de photographie : Ikono (magazine)
 une zone de gouvernement local au Nigeria : Ikono (LGA), dans l'état d'Akwa Ibom
 Ikono.tv, programme de diffusion numérique destiné à démocratiser l'accès à l'art.
 Ikono, une zone de gouvernement local de l'État d'Akwa Ibom au Nigeria.